Ива́н Фили́ппович Крыло́в ( — ) — советский и российский учёный-правовед, специалист в области криминалистики и судебной экспертизы, доктор юридических наук, профессор, заслуженный  деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Родился 16 февраля 1906 года в селе Закубежье Московской области. С 1926 по 1927 гг. работал в партийных органах Ярославской губернии. Окончил факультет советского права в г. Ленинграде в 1930 году. В 1939 году был избран председателем Ленинградской городской коллегии адвокатов. В первые дни Великой Отечественной войны, имея бронь от призыва, добровольно вступил в народное ополчение и сражался в рядах Советской Армии всю войну. В годы Великой Отечественной войны служил в органах военной прокуратуры, участвовал в обороне города-героя Ленинграда. Имеет боевые награды, среди них два ордена Отечественной войны. В 1946 года Иван Филиппович связывает свою судьбу с Ленинградским государственным университетом им. А. А. Жданова, преподает криминалистику, продолжая одновременно руководить Ленинградской городской коллегией адвокатов. В 1949 году полностью перешёл на работу на кафедру уголовного процесса и криминалистики Ленинградского государственного университета.

Научная и педагогическая деятельность 
Своим неустанным трудом и постоянной заботой о воспитании новых поколений научно-педагогических кадров в области криминалистики И. Ф. Крылов создал знаменитую ленинградскую школу криминалистов, подготовил свыше 50 кандидатов юридических наук. Многие из них впоследствии защитили докторские диссертации, стали профессорами, заведующими кафедр различных вузов страны и ближнего зарубежья, возглавили учебные и научно-исследовательские учреждения. Отдавая много сил и времени своим ученикам, И. Ф. Крылов не только интересно и увлекательно читал лекции по криминалистике, проводил практические занятия, но и постоянно и интенсивно занимался научной работой. И. Ф. Крылов опубликовал свыше 100 научных трудов, в том числе восемь монографий, получивших высокую положительную оценку специалистов и в нашей стране, и за рубежом. Такие его монографии, как «Следы на месте преступления» (1961), «Судебная экспертиза в уголовном процессе» (1963), «Легенды и были криминалистики» (1987), «В мире криминалистики», вышедшей в двух изданиях, и другие принесли ему широкое признание и известность не только среди его коллег специалистов, но и в широких читательских кругах.

В 1976 году под редакцией И. Ф. Крылова учёными-криминалистами кафедры уголовного процесса и криминалистики ЛГУ был подготовлен один из лучших в Советском Союзе учебник «Криминалистика» (с грифом Министерства высшего и среднего специального образования СССР). Авторами учебника являлись, в основном, ученики профессора И. Ф. Крылова. Иван Филиппович участвовал в качестве одного из авторов в создании учебников по советскому уголовному процессу в 1972 и 1989 гг., а также учебника судебной медицины, подготовленного на кафедре уголовного процесса Ленинградского государственного университета. Начиная с конца 50-х годов, когда была им была опубликована книга «Как наука помогает раскрывать преступления», И. Ф. Крылов во многих своих последующих книгах и статьях знакомил читателей с новейшими достижениями науки, прежде всего криминалистики, которые использовались в расследовании преступлений и предупреждении преступности.

Награды 
Был награждён двумя орденами Отечественной войны, орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями и почётными грамотами.

Научная школа 
Под руководством профессора И. Ф. Крылова защитили кандидатские диссертации по криминалистике более сорока его учеников. Из них десять человек впоследствии защитили докторские диссертации и стали профессорами. В их числе А.И. Бастрыкин, В.С. Бурданова, И.А. Возгрин, Н.И. Порубов, Т.А. Седова.

Основные работы 

 Криминалистика. Учебник. Под редакцией И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкин. М., 2001.
 И. Ф. Крылов, А. И. Бастрыкин. Розыск, дознание, следствие. 2-е изд. М., 2014.
Диссертации
Кандидатская диссертация: «Преступления в области техники безопасности и их расследование». Место защиты — Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова. Год защиты — 1954.
Докторская диссертация: «Криминалистическая экспертиза в России и в СССР в её историческом развитии». Место защиты — Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова. Год защиты — 1967.

Литература 
 Иван Филиппович Крылов. К 70-летию со дня рождения // Правоведение. — 1976. — № 3. — С.146.
 Иван Филиппович Крылов. Некролог // Правоведение. — 1996. — № 2. — С. 180.
 Бастрыкин А. И., Лукашевич В. З. Иван Филиппович Крылов (к 80-летию со дня рождения) // Вестник ЛГУ, 1986. — С. 17.
 Иван Филиппович Крылов // Вестник криминалистики. — 2006. — № 2. — С. 119.
 Бастрыкин А. И. Научное наследие доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Ивана Филипповича Крылова. К столетию со дня рождения. СПб., 2006.
 Крылов Иван Филиппович // Мацнева Н. Г., Яцук Е. А., Анисимов О. В. Знаменитые студенты Санкт-Петербургского университета. Юридический факультет. — СПб., 2012. — 344 с.

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Криминалисты СССР
Криминалисты России
Авторы учебников права
Заслуженные деятели науки РСФСР